Happy Trails – singolo di Roy Rogers e Dale Evans del 1952
 Happy Trails – album dei Quicksilver Messenger Service del 1969
 Happy Trails – videogioco del 1983
 Happy Trails Animation – studio di animazione statunitense